In 2022 werd het 106de Campeonato Amazonense gespeeld voor voetbalclubs uit Braziliaanse staat Amazonas. De competitie werd georganiseerd door de FAF en werd gespeeld van 26 januari tot 2 april. De competitie ging amper vijf dagen van start na het beëindigen van de vorige editie, die wegens de coronacrisis in Brazilië pas in 2021 gespeeld werd. 

Fast Clube had vorig jaar gebruik gemaakt van het privilege om zich één seizoen terug te trekken vanwege de coronapandemie en mocht dit jaar terug in de hoogste klasse spelen. Omdat er vorig jaar geen degradatie was degradeerden er dit seizoen vier clubs.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel wint het team met het beste resultaat in de eerste fase.

Totaalstand
Het algemeen klassement werd opgemaakt op basis van de twee clubs die de finale speelden. Voor de plaatsen 3 tot en met 9 telde ook de eerste fase, waardoor het kon dat een halvefinalist lager gerangschikt staat dan een club die in de kwartfinale uitgeschakeld werd.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Amazonense
Ama